Флаг Мадагаскара (с 1958 — автономная Мальгашская Республика, с 1960 — Малагасийская Республика, с 1975 — Демократическая Республика Мадагаскар, с 1992 — Республика Мадагаскар) (, ) был принят 21 октября 1958 года во время подготовки к референдуму о статусе страны относительно Франции, за два года до обретения независимости.

Цвета флага символизируют историю Мадагаскара, стремление к независимости и традиционные классы общества.

Красный и белый были цветами Королевства Мерина (мерина — крупнейшая этническая группа в составе малагасийского народа), которое было завоевано Францией в 1896 году. Эти цвета использовались на знамени последнего монарха королевства, королевы Ранавалоны III. Возможно, они происходили от красно-белых цветов флагов государств  Зондского архипелага.

Зелёный был цветом племени ховов — крестьянских общинников, сыгравших важную роль в антифранцузской агитации и в национально-освободительном движении.

Вариации

Этнические

Военные

Исторические флаги

Президентский штандарт

Малагасийская республика

Демократическая Республика Мадагаскар

Третья Республика

Примечания 

Мадагаскар
Государственные символы Мадагаскара